La Ron Thal Band, talvolta accreditata anche come Ron Thal è stata un gruppo musicale statunitense heavy metal, fondato dal chitarrista e cantante Bumblefoot, Ron Thal è infatti il suo vero nome.

Storia
Nata per iniziativa del virtuoso statunitense Bumblefoot, futuro chitarrista dei Guns'n'Roses era inoltre formata da Zak Rizvi alla chitarra ritmica, (futuro membro dei Kansas), dal bassista Don Van Stavern, futuro Riot V, e dal batterista Bobby Jarzombek, in seguito nei Fates Warning. Il gruppo esordisce discograficamente nel 1995 con l'album The Adventures of Bumblefoot; nei tre anni seguenti inciderà altri due album, dopodiché la band si scioglierà, nel 2001. Un loro live del 1999 verrà pubblicato soltanto nel 2016, con il titolo di Lost in Paris Blues Band.

Discografia

Album in studio
 1995 – The Adventures of Bumblefoot  
 1997 – Hermit  
 1998 – Hands

Album dal vivo
2016 - Lost in Paris Blues Band

Formazione

Ultima
Bumblefoot, voce, chitarra (1993-2001)
Zak Rizvi, chitarra (1993-2001)
Don Van Stavern, basso (1993-2001)
Bobby Jarzombek, batteria (1993-2001)

Ex componenti
Mattias Eklundh, chitarra (1994-1997)

Note